Ши́мон Ма́рцин Коссако́вский (Семён Демьянович Коссаковский; ; 1741, имение Шилы в нынешнем Ионавском районе — , Вильно) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, активный участник Барской и Тарговицкой конфедераций, подчаший ковенский (с 1763), гетман польный литовский (1792—1793), последний гетман великий литовский (1793—1794).

Биография 
Представитель шляхетского рода Коссаковских герба Слеповрон. Младший из четырёх сыновей стольника жемайтского и стражника ковенского Доминика Коссаковского (1711—1743) и Марианны Забелло. Старшие братья — воевода витебский и браславский Михаил, каштелян инфлянтский Антоний, епископ инфлянтский Юзеф Казимир.

Образование получил в иезуитской коллегии в Ковно и в Кёнигсбергском университете. В 1763 году получил должность подчашего ковенского. В 1764 и 1766 годах дважды избирался послом (депутатом) на сеймы.

В 1767 году Шимон Мартин Коссаковский присоединился к Радомской конфедерации, в том же году был секретарем дипломатической миссии Радомской конфедерации в России.

Сначала поддерживал Станислава Августа, но затем выступил с резкой критикой его на Репнинском сейме и присоединился к Барской конфедерации. Осенью 1768 года наступление российских войск вынудило его выехать в Пруссию. За границей в Саксонии и Турции проводил деятельность, направленную на свержение Станислава Августа.

По возвращении, предводительствуя силами конфедератов в Великом княжестве Литовском, одержал ряд побед над российскими войсками. Его отряд в 4 тысячи человек совершил удачный рейд по Смоленщине, затем переход через Курляндию, Пруссию и Мазовию в Великую Польшу.

В 1771—1772 годах — маршалок Смоленского воеводства. После крушения Барской конфедерации ориентировался на Россию. В 1775 году примирился с королём и стал одним из руководителей пророссийской группировки.

1786—1788 — член Непременного совета.

В 1790 году в чине генерал-майора поступил в российскую армию и участвовал в боевых действиях против Турции на Балканах. 25.03.1791 — генерал-поручик русской службы. 

Принимал участие в деятельности эмигрантов — противников Конституции 3 мая. В 1792 году стал одним из организаторов и руководителей Тарговицкой конфедерации.

В 1792 году российский корпус под его командованием начал наступление на территорию Речи Посполитой со стороны Полоцка. Во взятом российскими войсками в январе 1792 года Вильно провозгласил себя польным гетманом Литовским. В 1793 году стал великим гетманом Литовским.

Во время восстания 1794 года был 24 апреля арестован повстанцами и заключён в Арсенале. На следующий день по приговору суда 25 апреля был в жёлтом шлафроке повешен на виселице на Ратушной площади. Похоронен в крипте костёла Святого апостола Иакова в Ионаве.

Награды 
 Орден Святого Александра Невского (28.06.1792).
 Орден Святого Станислава
 Орден Белого Орла

Семья и дети 
Был женат на Терезе Потоцкой, дочери воеводы волынского Михаила Потоцкого (ок. 1660—1749), от второго брака с княжной Марцианной Огинской (1713—1766). Первым браком Тереза была замужем за воеводой минским Юзефом Гильзеном, с которым развелась.

Дети:
 Наталья Коссаковская

Примечания

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Историческое собрание списков кавалерам четырех российских императорских орденов. — М., 1814. — С.237.
 Кавалеры императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917. Биобиблиографический словарь в трех томах. Т.1. — М., 2009. — С.430-431.

Ссылки 
 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Гетманы польные литовские
Гетманы великие литовские
Шимон Мартин
Барские конфедераты
Тарговицкие конфедераты
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники Русско-польской войны 1792 года
Казнённые политики
Повешенные
Казнённые в Речи Посполитой в XVIII веке